Josef Leeb ist der Name folgender Personen:

* Josef Leeb (Rektor), österreichischer Lyzeumsrektor 
 Josef Leeb (SS-Mitglied) (1911–1947), deutscher SS-Unterscharführer
 Josef Leeb (Musiker) (1921–2005), österreichischer Musiker
 Josef Leeb (Historiker) (* 1958), deutscher Historiker